A 2local lançado em 2 de agosto de 2019, é uma empresa holandesa de FinTech baseada em blockchain com uma plataforma de lealdade que apoia a sustentabilidade e a prosperidade para todos.

Ligações externas 
 2local

Empresas fundadas em 2019
Blockchain